L'expression Oscars du cinéma 2004 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2004 et honorait des films sortis en 2003.

Pour les films sortis en 2004 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2005.